Esistono più comuni francesi con questo nome

Tourreilles – Aude
Les Tourreilles (Alta Garonna)